Madagáscar — país insular africano
Madagascar (canção) — da banda de rock Guns N' Roses
Madagascar (canção de Emicida) - do cantor Emicida
Madagascar (filme) — de animação de 2005
Madagascar (franquia) — produzida pela DreamWorks Animation
Madagascar (jogo eletrônico) — baseado no filme homônimo

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos